Paria, případně pária může být:

 Paria (poloostrov) – venezuelský poloostrov
 Paria (řeka) – americká řeka, přítok Colorada
 pária, dříve paria, množně páriové – nedotknutelní, stojící mimo kastovní systém v Indii
 Pária (opera) (Paria) – opera Stanisława Moniuszka z roku 1869